Национальная сборная Нидерландов по мини-футболу представляет Нидерланды на международных соревнованиях по мини-футболу. Нидерланды оказали большое влияние на развитие европейского и мирового мини-футбола, первыми проведя свой национальный чемпионат в 1968 году, а также приняв первый чемпионат мира в 1989 году. Второе место на этом чемпионате стало главным достижением голландской сборной в своей истории. А на чемпионатах Европы лучший результат она показала в 1999 году, заняв четвертое место.

Турнирные достижения

Чемпионат мира по мини-футболу 
 1989 — 2-е место 
 1992 — 2-й раунд
 1996 — 2-й раунд
 2000 — 2-й раунд
 2004 — 2021 — не квалифицировалась

Чемпионат Европы по мини-футболу 

 1996 — 1-й раунд
 1999 — 4-е место
 2001 — 1-й раунд
 2003 — не квалифицировалась
 2005 — 1-й раунд
 2007 — не квалифицировалась
 2010 — не квалифицировалась
 2012 — не квалифицировалась
 2014 — 1-й раунд
 2016 — не квалифицировалась
 2018 — не квалифицировалась
 2022 — 1-й раунд

Ссылки 
 Матчи национальных команд на futsalplanet.com

Нидерланды
Мини-футбол в Нидерландах